Список риб — символів штатів США включає риб, які були обрані символами () законодавчими органами в окремих штатах США. Риб як символів немає тільки в Арканзасі, Індіані і Канзасі. У декількох штатах обрані по два символи: крім основного символу (), також обрані додаткові символи по типу проживання: — морські (), прісноводні (), холодноводні () риби або водні тварини ().

Список

Примітки 

Державні символи
символ
риб